„Fenix” – marka aparatów fotograficznych
 „Fenix” – miesięcznik literacko-krytyczny o tematyce fantastycznej
 Fênix – miasto i gmina w Brazylii
 Fēnix – stalowa kolejka górska w parku rozrywki Toverland w Holandii

Zobacz też  

 Feniks
 Phoenix